Scozzina ist der Familienname folgender Personen:

 Raúl Marcelo Pacífico Scozzina (1921–2011), argentinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Formosa
 Luis Antonio Scozzina (* 1951), argentinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Orán